Tupan kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tupã (ort), São Paulo,

Indonesien 

 Desa Tupan, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar